Kaisar-i-Hind, een civiele onderscheiding van Brits-Indië
 Qaysar FK Qızılorda (vroeger FC Kaisar), een voetbalclub uit Qızılorda in Kazachstan

Zie ook 
 Caesar (doorverwijspagina)
 Kaiser (doorverwijspagina)